Лихтенштајн се први пут на појавио на Олимпијским играма 1936. године. Исте године је учествовао и на Летњим олимпијским играма и на Зимским олимпијским играма. Од тада Лихтенштајн је учествовао на већини одржаних олимпијских игара.

До 2018. године спортисти из Лихтенштајна су освојили укупно 10 медаља. Све освојене медаље потичу са Зимских олимпијских игара и све у дисциплини Алпског скијања. Засада су једина нација која је све своје медаље освојила само на Зимским олимпијским играма. На Летњим олимпијским играма Лихренштајн није освојио ниједну олимпијску медаљу.

Олимпијски комитет Лихтенштајна је основан 1935. године а исте године је признат од стране МОКа.

Један од пионира оснивача Олимпијског комитета Лихтенштајна, заговорника идеје олимпизма је био Ксавер Фрик (-{Xaver Frick}-), бивши спортиста који је учествовао и на летњим и на зимским олимпијским играма.

Медаље

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ 
 није било

Преглед учешћа спортиста и освојених медаља Лихтенштајна по спортовима на ЛОИ 
Стање после ЛОИ 2016.

Разлика у горње две табеле од 21 учесника (12 мушкарац и  9 жена) настала је у овој табели јер је сваки спортиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних дисциплина и спортова на истим играма рачунат само једном.

Учешће и освојене медаље на ЗОИ

Освајачи медаља на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста Лихтенштајна по спортовима на ЗОИ 
После ЗОИ 2018.

Разлика у горње две табеле од 46 учесника (36 мушкарац и 10 жена) настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Укупно медаља на ОИ 
После ЗОИ 2018.

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Аугуст Волфингер, 14 година и 86 дана Инзбрук 1964. алпско скијање
 Најстарији учесник: Тео Шурте, 44 година и 61 дан Лос Анђелес 1984. стрељаштво
 Највише учешча: 6 Марко Бихел (1992 — 2010) алпско скијање
 Највише медаља:7 Хани Венцел 4 медаље (2 зл, 1 ср, 1 бр)
 Прва медаља: Хани Венцел (1976)
 Прво злато: Хани Венцел (1980)
 Најбољи пласман на ЛОИ:   
 Најбољи пласман на ЗОИ: 6 (1980)

Референце

Спољашње везе 
 
 
 Добитници медаља на олимпијским играма
 Лихтенштајн на олимпијским играма сајт sports-reference.com

Лихтенштајн на олимпијским играма